Grätzer, Graetzer o Gratzer puede hacer referencia a:

  Carlos Grätzer (1956), compositor argentino;
  Guillermo Graetzer (Wilhelm Grätzer) (1914-1993), compositor argentino;
  Grätzer, tipo de cerveza.